osoby noszące nazwisko Czubiński:
 Antoni Czubiński – historyk, profesor UAM
 Jarosław Czubiński – prawnik i dyplomata
 Lucjan Czubiński – generał dywizji LWP, prawnik, prokurator generalny PRL
 Zygmunt Czubiński – botanik, profesor UAM